Финал Кубка Англии по футболу 1997 года стал 116-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 17 мая 1997 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и закончился со счетом 2-0 в пользу «Челси», который выиграл свой первый титул спустя 27 лет, а тренер «Челси» Рууд Гуллит стал первым иностранцем, выигравшим Кубок Англии.

Отчёт о матче 
По сути, игра была сделана уже на 42-й секунде. Ди Маттео получил мяч от Петреску и поразительным дальним ударом пробил точно в ворота Бена Робертса. «Боро» пытался отыграться и Куртис Флеминг даже забил гол, но арбитр отменил его из-за офсайда. На 24-й минуте Фабрицио Раванелли получил травму и покинул поле. Большая часть матча прошла в упорной борьбе. За восемь минут до конца матча Дзола, Петреску и Ньютон раскатали комбинацию, завершившуюся голом последнего. Джанлука Виалли вышел лишь на две последние минуты.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Путь к финалу

Ссылки 
 Официальный сайт

1997
Футбол в Европе в 1997 году
Кубок Англии 1997
Кубок Англии 1997
ФК «Мидлсбро»
События 17 мая
Май 1997 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1997 году
1997 год в Лондоне